

Géographie 

 Riner, une commune de Catalogne.

Patronyme 

  (1991-), joueuse suisse de floorball.
  (1990-), joueuse suisse de tennis.
 Teddy Riner, (1989 -) un judoka français.
Patronyme français
Patronyme suisse